

Geografia 
 Łaba (czes. Labe) – rzeka w Czechach i Niemczech
 Labé – miasto w Gwinei
 Labé – region w Gwinei

Osoby 
 Krzysztof Labe (ur. 1955) – polski adwokat 
 Louise Labé (1520–1566) – francuska poetka